Lagrenée ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Jacques Lagrenée (1739–1821), französischer Maler
 Louis Jean François Lagrenée (1725–1805), französischer Maler
 Maurice Lagrenée (1893–1955), französischer Schauspieler und Regisseur